Анна́ Вуд ():

 Вуд, Анна (род. 1985) — американская актриса.
 Вуд, Анна (род. 1966) — голландская и австралийская гребчиха-байдарочница.
 Вуд, Анна (1980—1995) — жертва гипонатриемии.